Collège Saint-Joseph peut référer à  :

Collège Saint-Joseph, à Chimay (Hainaut)
 Collège Saint-Joseph, à Alost (Flandre-Orientale)
 Collège Saint-Joseph, établissement scolaire à Virton

Collège Saint-Joseph, à Memramcook, première université francophone des Provinces atlantiques.

Collège Saint-Joseph, à Kinshasa.

Collège Saint-Joseph (Aix-en-Provence), section de l’établissement scolaire Saint-Joseph d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
Collège Saint-Joseph, à Reims (Marne)
 Collège-lycée Saint-Joseph, à Thônes (Haute-Savoie)
 Collège Saint-Joseph, à Lille (Nord)
 Collège Saint-Joseph, à Cholet (Maine-et-Loire)
 Collège Saint-Joseph, à Besançon (Doubs)
 Collège Saint-Joseph (Bourg-en-Bresse), (Ain) ;
 Collège Saint-Joseph (Dordogne), collège de Sarlat (Dordogne)
 Collège Saint-Joseph (Île des Pins), (Nouvelle-Calédonie)
 Collège Saint-Joseph (Landivisiau), (Finistère) ;	
 Collège Saint-Joseph (Fontaine-les-Vervins) (Aisne (département)) ;
 Collège-Saint Joseph à Boulogne-sur-Mer, (Pas-de-Calais);
 Collège Saint-Joseph (Asnières-sur-Seine) (Hauts-de-Seine) ;
 Collège Saint-Joseph (Gravelines) (Nord) ;
 Collège Saint-Joseph, ancien établissement jésuite construit en 1860, après le départ des jésuites en 1955, devient le lycée des Feuillants à Poitiers (Vienne).
 Collège Saint-Joseph (Carpentras) ( Vaucluse )
 Collège Saint-Joseph (Audierne) (Finistère)
 Collège Saint-Joseph (Guilvinec) (Finistère)
 Collège Saint-Joseph (Plabennec) (Finistère)
 Collège Saint-Joseph (Chantonnay) (Vendée)
 Collège Saint-Joseph (Auneau-Bleury-Saint-Symphorien)
 Collège Saint-Joseph (Vallet), (Loire-Atlantique)
 Collège Saint-Joseph (Pontacq), (Pyrénées-Atlantique)

Collège Saint-Joseph, à Darjeeling, au Bengale occidental.

à Antoura

Collège Saint-Joseph, à Curepipe.

Collège Saint-Joseph de Lomé